Michael Christian Martinez est un patineur artistique philippin né le  à Parañaque.

Biographie

Carrière sportive 
Il commence le patinage en 2005.

Il est le seul représentant de son pays aux Jeux olympiques de 2014, devenant le premier patineur philippin à participer aux Jeux olympiques. Il termine dix-neuvième de la compétition.

Il a été entraîné par le champion olympique 1998, Ilia Kulik. Depuis 2016, son entraîneur est Vyacheslav Zahorodnyuk

Palmarès

Références

Liens externes 
 

Patineur artistique philippin
Naissance en novembre 1996
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Porte-drapeau olympique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018